

Париски регион

Шампања-Ардени

Пикардија

Горња Нормандија

Центар

Доња Нормандија

Бургундија

Север-Па де Кале

Лорена

Алзас

Франш-Конте

Лоара

Бретања

Поату-Шарант

Аквитанија

Средишњи Пиринеји

Лимузен

Рона-Алпи

Оверња

Лангдок-Русијон

Прованса-Алпи-Азурна обала

Корзика

Прекоморски департмани 

Француска